La Coordination autonome des révoltés en lutte ouverte contre la société  est une coordination occasionnelle de plusieurs groupes autonomes qui, dans la nuit du  « la nuit bleue antinucléaire », s'en sont pris à différentes infrastructures en lien avec l'énergie nucléaire.

Histoire 
Les Noyaux armés pour l'autonomie populaire, la Gauche prolétarienne et Camarades s'associent à des militants du mouvement autonome pour former cette coordination d'un soir qui ne regroupe cependant pas toutes les organisations actives d'extrême gauche de l'époque.

CARLOS envoie un communiqué  à Libération publié le 22 novembre dans lequel elle déclare, entre autres, que combattre le nucléaire signifie « remettre en cause radicalement le capitalisme ». 
Les syndicats CFDT d'EDF-GDF et des chercheurs du centre atomique de Toulouse condamnent ces attaques. En revanche, le CANT (Comité antinucléaire de Toulouse) trouve normal « qu’une partie du mouvement choisisse une forme plus spectaculaire de légitime défense ».

Actions 
Liste non exhaustive des 23 actions :

 À Paris : siège d’EDF et société allemande de produits chimiques ;
 À Alfortville : une entreprise travaillant pour la défense nationale ;
 À Saint-Denis : un garage EDF ;
 À Lyon : une usine de peinture, sous-traitante de l’industrie nucléaire et des garages EDF ;
 Dans l’Ain près de Saint-Jean-de-Niost, un pylône EDF ;
 À Richemont : centrale thermique ;
 À Bordeaux : usine Creusot-Loire et bâtiment d'EDF ;
 À Toulouse : usine Creusot-Loire, centre informatique d'EDF et centre de recherches du CEA ;
 À Carcassonne : bâtiment d'EDF et usine de la CGE ;
 À Narbonne : centre EDF ;
 À Lodève : ancienne mine d’uranium.

Notes et références

Voir aussi 
 Mouvement autonome en France
 Mouvement antinucléaire
 Violence politique

Lien externe 
 Actions contre des structures EDF (19 novembre 1977) Communiqué de CARLOS.

Mouvement autonome en France
Mouvement antinucléaire
Violence politique
Extrême gauche en France
Ancienne organisation anarchiste en France
Novembre 1977
1977 en France